Die COVID-19-Pandemie in Gabun tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf 
Am 13. März bestätigte Gabun seinen ersten COVID-19-Fall.

Mit dem Stand von Donnerstag, 10. April 2020 existieren in Gabun 34 bestätigte Corona-Fälle und ein verstorbener.

Reaktionen und Maßnahmen 
Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 führte auch in Gabun zu verstärkten Einreisekontrollen, Gesundheitsprüfungen und Einreisesperren. Zudem annullierte Gabun alle Touristenvisa und die Landesgrenzen wurden komplett geschlossen. Auch der Internationale Reiseverkehr von und nach Gabun wurde eingestellt. Die Regierung untersagte zudem Versammlungen von mehr als 50 Personen.

Am 7. April wurde eine Südkoreanerin durch einen von den USA organisierten Sonderflug ausgeflogen.

Am 10. April exportierte Südkorea 50.000 Diagnosekits für Covid-19 nach Gabun.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Gabun wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika
 Liste von Epidemien und Pandemien

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Gabun
Geschichte (Gabun)
Gesundheit (Gabun)